Belgia:
 Halle – miasto w prowincji Brabancja Flamandzka w środkowej Belgii

Niemcy:
 Halle – gmina w powiecie Holzminden w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Halle – gmina w powiecie Grafschaft Bentheim w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Halle (Saale) – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Saksonia-Anhalt położone nad Soławą
 Halle (Westf.) – miasto w powiecie Gütersloh w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia

Inne:
 Okręg Halle (niem. Bezirk Halle) – jednostka administracyjna w dawnym NRD
 „Halle” – niemiecki trałowiec projektu 15
 „Halle” – niemiecka fregata rakietowa projektu 1159

Zobacz też:
 Haale